

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Targoszyce – kolonia wsi Jaroszówka w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów
 Targoszyce – część wsi Mierzęcice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Mierzęcice
 Targoszyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin

Miejscowość na Białorusi 
 Targoszyce – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Ochowo